Склад збірної Англії на чемпіонаті світу 1998 

Докладніше...Англія
Англія 1998